Saros 88 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 6 oktober -246 t/m 12 maart 1233. Deze serie duurde 1478 jaar en 157 dagen, bevatte 83 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 5 t/m 87.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus